Вулиця Григорія Чупринки (Бровари)
 Вулиця Григорія Чупринки (Київ)

Див. також 
 Вулиця Генерала Чупринки